Il messicano (Right Cross) – film del 1950 diretto da John Sturges
Il messicano (Emiliano Zapata) – film del 1970 diretto da Felipe Cazals